Emblen est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Neil Emblen (1971-), footballeur et entraîneur anglais ;
  (1976-) footballeur anglais.

Patronyme anglais